Speedway puede referirse a:
 Speedway, denominación en inglés de numerosos circuitos de carreras en todo el mundo, principalmente óvalos en países de habla inglesa.
 Speedway, especialidad de motociclismo.
 Speedway, álbum del cantante estadounidense Elvis Presley.
 Speedway, película musical protagonizada por el cantante estadounidense Elvis Presley.